Begues kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Bègues, departementet Allier i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,

Spanien 

 Begues (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Begues (kommun), Katalonien, Província de Barcelona, 

Robotskapade Spanienförgreningar